Cohen kan som auktorsförkortning betyda:

 Anne C. Cohen
 Brian F. Cohen
 Daniel M. Cohen
 Rosa Graciela Cohen
 C.L.D. Cohen

Robotskapade auktorsförkortningar